538 – numero
 538 o 538 a.C.
 538 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Pola, nella penisola d'Istria, in Croazia
 538 – altro nome con cui è conosciuto FiveThirtyEight, sito web statunitense di sondaggi, politica e sport